Kory Karlander (né le  à Melita, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 1995-96.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Wolverines du Michigan ||WCHA ||39 ||7 ||21 ||28 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Wolverines du Michigan || WCHA ||39 ||20 ||20 ||40 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Wolverines du Michigan || WCHA ||36 ||13 ||11 ||24 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Chill de Columbus ||ECHL ||17 ||1 ||6 ||7 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4      
|-
|rowspan="2"|1996-1997 ||Riverfrogs de Louisville || ECHL ||39 ||3 ||8 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|IceCaps de Raleigh || ECHL ||36 ||8 ||20 ||28 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Admirals de Milwaukee || LIH ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || IceCaps de Raleigh || ECHL ||60 ||32 ||48 ||80 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Rivermen de Peoria || ECHL ||8 ||6 ||3 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1998-1999 || Vipers de Détroit || LIH ||22 ||4 ||1 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Griffins de Grand Rapids || LIH ||44 ||9 ||18 ||27 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|1999-2000 || K-Wings du Michigan ||LIH ||39 ||4 ||6 ||10 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Griffins de Grand Rapids || LIH ||22 ||5 ||5 ||10 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Belfast Giants || EIHL ||48 ||19 ||36 ||55 ||104 ||6 ||2 ||2 ||4 ||20
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || Rivermen de Peoria || ECHL ||11 ||0 ||7 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Bandits de Jackson || ECHL ||57 ||17 ||33 ||50 ||93 ||7 ||0 ||4 ||4 ||24
|-
|2002-2003 || Belfast Giants || EIHL ||29 ||9 ||13 ||22 ||47 ||18 ||12 ||12 ||24 ||24
|-
|2003-2004 || Fury de Muskegon || UHL ||8 ||3 ||5 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||67 ||10 ||13 ||23 ||83 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||36 ||1 ||2 ||3 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Wings de Kalamazoo || UHL ||13 ||2 ||7 ||9 ||20 ||6 ||0 ||1 ||1 ||14 
|-
|2005-2006 || Wings de Kalamazoo || UHL ||76 ||28 ||52 ||80 ||132 ||13 ||7 ||7 ||14 ||12
|-
|2006-2007 || Wings de Kalamazoo || UHL ||76 ||45 ||43 ||88 ||88 ||18 ||15 ||9 ||24 ||28 
|-
|2007-2008 || Eagles du Colorado || LIH ||74 ||41 ||53 ||94 ||122 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Jackalopes d'Odessa || LCH ||64 ||33 ||43 ||76 ||105 ||13 ||0 ||7 ||7 ||10 
|-
|2009-2010 || Jackalopes d'Odessa || LCH ||64 ||19 ||31 ||50 ||89 ||12 ||4 ||8 ||12 ||10
|-
| 2010-2011 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||71 ||34 ||46 ||80 ||70 ||19 ||7 ||8 ||15 ||16
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||61 ||18 ||37 ||55 ||38 ||14 ||4 ||7 ||11 ||8
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||58 ||11 ||25 ||36 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1972
Naissance dans la région de Westman
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Riverfrogs de Louisville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Wings de Kalamazoo (2007-2009)
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)